Hans Meyer (artista) (1846-1919), artista alemán
 Hans Meyer (geólogo) (1858-1929), geólogo alemán.
 Hans Meyer (jurista) (1933-), jurista alemán.
 Hans Meyer (futbolista) (1942-), futbolista alemán.
 Hans Meyer (oficial de las SS). 
 Hans Meyer (actor) (1925-2020), actor sudafricano.
 Hans Leopold Meyer (1871-1942), químico austríaco.